Tscharre ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Tscharre (1849–1905), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Ulrike C. Tscharre (* 1972), deutsch-österreichische Schauspielerin und Hörspielsprecherin